Marion Aye, een Amerikaanse actrice
 Aye (Dio ft. Sef), een Hiphopnummer van de rappers Dio & Sef
 Aye (België), een plaats in de Belgische provincie Luxemburg
 Station Aye, een spoorwegstation in dezelfde plaats
 Vingerdier, een halfaap die ook wel een Aye-Aye wordt genoemd